Wijnaldum ist der Familienname folgender Personen:

 Georginio Wijnaldum (* 1990), niederländischer Fußballspieler
 Giliano Wijnaldum (* 1992), niederländischer Fußballspieler

 Wijnaldum (Friesland) Dorf in der Gemeinde Harlingen in Friesland, Niederlande.